Кадыево — название населённых пунктов в России:

 Кадыево — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Кадыево — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Кадыево — деревня в Вичугском районе Ивановской области.